Бейтмен — фамилия:

 Бейтмен, Гарри (1882—1946) — английский и американский математик.
 Бейтмен, Мэри (1768—1809) — английская преступница, считавшая себя ведьмой.
 Бейтмен, Роберт (1842-1922) - английский художник, график и садовый дипзайнер. 
 Бейтмен, Чарльз Дональд (род. 1932) — канадский инженер.

См. также 
 Бэтмен